Uchiyama ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Uchiyama (* 1954), japanischer Politiker
 Atsushi Uchiyama (* 1959), japanischer Politiker
 Uchiyama Gudō (1874–1911), japanischer Zen-Meister
 Kei Uchiyama (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Kōki Uchiyama (* 1990), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Uchiyama Kōshō (1912–1998), japanischer Zenmeister
 Kyōko Uchiyama (* 1968), japanische Tischtennisspielerin
 Masaru Uchiyama (* 1957), japanischer Fußballspieler
 Masato Uchiyama (* 1986), japanischer Schauspieler
 Rina Uchiyama (* 1981), japanische Schauspielerin
 Ryoyu Uchiyama, siehe Ryoyu Utiyama (1916–1990), japanischer Physiker
 Takashi Uchiyama (* 1979), japanischer Profiboxer
 Tamaki Uchiyama (* 1972), japanische Fußballspielerin

 Yasutaka Uchiyama (* 1992), japanischer Tennisspieler
 Yūki Uchiyama (* 1995), japanischer Fußballspieler